Příjmení Luňáček má více nositelů:

 Josef Václav Luňáček (1899–1991), český malíř, grafik, sochař, medailér a pedagog
 Jozef Luňáček (1844–1911), slovenský učitel, geolog a spisovatel
 Václav Luňáček (1867–1948), český malíř, ilustrátor, mykolog a spisovatel